

Cinema 
The Confession – film del 1915 diretto da Frank Wilson
The Confession – film del 1915 prodotto dalla Biograph Company 
Confession – film del 1918 diretto da Sidney Franklin
The Confession – film del 1920 diretto da Bertram Bracken
Confession – film del 1929 diretto da Lionel Barrymore
Confession – film del 1937 diretto da Joe May
Il tesoro del santo (The Confession) – film del 1964 diretto da William Dieterle
Confession – film del 1998 diretto da Aleksandr Sokurov
The Confession – film del 1998 diretto da David Hugh Jones
Confession – film del 2005 diretto da Jonathan Meyers
The Confession – film del 2005 diretto da Ash Baron-Cohen
The Confession – film del 2010 diretto da Tanel Toom
The Confession – cortometraggio del 2017 diretto da Liam Banks

Letteratura 
 Ossessione (Confession) – romanzo di Elizabeth Gage, I nuovi bestsellers n. 150
 Io confesso (The Confession) – romanzo di John Grisham del 2010

Musica 
 Confession – album degli Ill Niño del 2003

Televisione 
 The Confession – webserie del 2011 prodotta da Kiefer Sutherland
 Addio Max (Confession) – episodio della seconda stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Rivelazioni (The Confession) – episodio della prima stagione di Alias
 The Confession – episodio della ottava stagione di Dr. House - Medical Division
 The Confession – film TV del 2013 diretto da Michael Landon Jr.

Pagine correlate 
 Confessions